Шаак Ті (Shaak Ti) — персонаж міфології фільму Зоряні війни.
 Шаак-Кая (Нішан-Кая) — річка в Криму.